Donner může znamenat:

 Georg Raphael Donner (1693–1741), rakouský sochař, kovorytec a medailér
 Kai Donner (1888–1935), finský jazykovědec, etnograf a politik
 Richard Donner (1930–2021), americký filmový režisér a producent